Mynavi ABC Championship (マイナビABCチャンピオンシップゴルフトーナメント Mainabi ei-bī-shī champyon gorufu tōnamento) är en professionell golftävling på den japanska golftouren. Tävlingen spelas på ABC Golf Club i Katō, Hyōgo, vanligtvis i oktober månad. Golfbanan är 6 520 meter lång och har spelats som par 72 åren 1988–2012 och 2016, för att spelas som par 71 åren 2013–2015. När tävlingen etablerades 1971 spelades den först som en lagtävling med ett mindre startfält mellan Japan och USA, men det delades även ut prispengar individuellt till spelarna och en vinst räknades som en officiell vinst på touren. Det var först 1988 som tävlingen blev en individuell slagspelstävling med fullt startfält. 

Tävlingen är sponsrad av Asahi Broadcasting Corporation som äger golfbanan och Mynavi Corporation.

Vinnare 

Källa:

Källor 

Golftävlingar på Japan Golf Tour